Nami, personatge de «One Piece».
 Mir Muhammad Masum (Bhakkar, Sind, meitat del s. XVI - ibídem, 1606/1607), historiador indi.